Johana Anglická ( Joan of England; 1335 – 2. září 1348 Loremo) byla anglická princezna. Při cestě do Kastilie zemřela na mor.

Život 
Byla jednou z dcer anglického krále Eduarda III. a Filipy, dcery henegavského hraběte Viléma. V dětství sdílela společný dvůr s bratrem Eduardem a sestrou Isabelou. Roku 1345 bylo dojednáno její zasnoubení s kastilským infantem Petrem, stala se náhradnicí za sestru Isabelu. Na počátku srpna 1348 se s početnou družinou a skvělou výbavou vydala za svým snoubencem. 2. září při plánované cestovní pauze u Bordeaux podlehla morové nákaze. Byla pohřbena na blíže neurčeném místě. V úvahu připadá Loreno, Bordeaux či katedrála v Bayonne. Je zpodobněna na jižní straně otcova náhrobku ve Westminsterském opatství.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Plantageneti
Anglické princezny
Narození v roce 1335
Úmrtí 2. září
Úmrtí v roce 1348
Narození 28. ledna
Oběti moru 14. století
Ženy